Bundesliga w piłce ręcznej mężczyzn w sezonie 2013/2014, 67. rozgrywki o tytuł mistrza Niemiec i 46 sezon Bundesligi, zostały poprzedzone meczem o Superpuchar Niemiec. W roli beniaminków występowały: Bergischer HC, TV Emsdetten oraz ThSV Eisenach. Tegoroczny sezon został poprzedzony meczem o Superpuchar Niemiec pomiędzy THW Kiel a SG Flensburg-Handewitt. Mecz odbył się 20 sierpnia 2013 w ÖVB Arena w Bremie. Drużyna z Flensburga pokonała Kilonię 29:26. Kolejny tytuł mistrza Niemiec zdobyła drużyna THW Kiel. Królem strzelców na zakończenie sezonu został Serb Marko Vujin, który zdobył 239 bramek.

Superpuchar Niemiec 

Źródło:

Drużyny uczestniczące 
W Bundeslidze Mężczyzn 2013/2014 wystąpiło 18 zespołów, które walczyły o tytuł Mistrza Niemiec w piłce ręcznej mężczyzn 2014:

Tabela

Wyniki

Statystyki

Polacy w klubach

Zobacz też 
 Bundesliga

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona ligi 

Bundesliga w piłce ręcznej mężczyzn w sezonie 2013/2014